Ми́кко Ко́скинен (; род. 18 июля 1988, Вантаа, Финляндия) — финский хоккеист, вратарь швейцарского клуба «Лугано». Воспитанник клуба «Эспоо Блюз». Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в составе сборной Финляндии (2014 и 2016), обладатель Кубка Гагарина 2015, 2017 годов в составе СКА.

Карьера

Клубная 
Профессиональную карьеру начал в 2003 году в юниорской команде родного «Блюз» до 16 лет. На драфте НХЛ 2009 года был выбран во втором раунде под общим 31-м номером командой «Нью-Йорк Айлендерс», став первым вратарём и первым финским игроком на этом драфте. 13 июля 2009 года «Айлендерс» подписали с ним контракт новичка, рассчитанный на три года. Дебют в НХЛ состоялся 8 февраля 2011 года в матче против «Торонто Мейпл Лифс». Всего сыграл 4 матча в сезоне 2010/11, почти все оставшееся время в североамериканской карьере провёл в «Бриджпорте» в АХЛ.

В ноябре 2011 года вернулся в Финляндию, подписав контракт с клубом «КалПа» из Куопио. Не добившись за два сезона особых успехов, принял решение вернуться в клуб «Эспоо Блюз».

Проведя всего два матча на старте сезона 2013/2014 в финском чемпионате, согласился на переход в КХЛ после предложения новосибирской «Сибири». За время, проведённое в клубе, признавался лучшим голкипером месяца в КХЛ и участвовал в Матче звезд-2014.

В декабре 2014 года был обменен в СКА на вратаря Александра Салака. В этом же сезоне стал обладателем Кубка Гагарина и серебряным призёром чемпионата России, был признан лучшим игроком финальной серии плей-офф, а также лучшим вратарём сезона 2014/15 в КХЛ. В апреле 2016 года СКА продлил соглашение с голкипером на два сезона. В сезоне 2016/17 во второй раз в карьере стал обладателем Кубка Гагарина.

1 мая 2018 года подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на 2,5 млн долларов. 21 января 2019 года продлил контракт на три года на 13,5 млн долларов. За четыре сезона сыграл за «Ойлерз» 164 матча и одержал 83 победы. В плей-офф сыграл 7 матчей (1 победа).

В июне 2022 года после окончания контракт с «Ойлерз» перешёл в швейцарский «Лугано», подписав контракт на два года.

В сборной 
С 2011 года выступает за финскую сборную на этапах Еврохоккейтура.

Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.

На чемпионате мира 2016 года также завоевал серебро в составе финской сборной, стал лучшим вратарём и вошёл в символическую сборную турнира. Был включён в состав национальной команды на Кубок мира-2016, но в матчах участия не принял.

Статистика

В сборной

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата мира 2014.
 Обладатель Кубка Гагарина 2015.
 Серебряный призёр чемпионата мира 2016.
 Обладатель Кубка Гагарина 2017.

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки ХК КалПа
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Обладатели Кубка Гагарина
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года